Die PDC Development Tour 2019 war eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Insgesamt wurden 24 Events zwischen März und November ausgetragen.

Die beiden besten Spieler der Development Tour Order of Merit, ohne Tourcard, erhielten eine Tourcard für 2020 und 2021. Den besten sechs besten Spielern ohne Tour Card wurde ein Platz bei der PDC Qualifying School 2020 finanziert. Die Plätze 1 – 64 qualifizierten sich für die PDC World Youth Championship 2019. Aufgrund von Absagen und anderweitigen Qualifikationen, rückten auch die Spieler der Positionen 73 bis 79 bei der Junioren-WM nach.

Preisgeld

Termine & Ergebnisse

Development Tour Order of Merit

Deutsche Starter 2019 
In den ersten 4 Events sind 11 deutsche Spieler an den Start gegangen. Bei den Events 13–16 waren in Hildesheim viele deutsche Spieler dabei aufgeführt bleiben weiter die Spieler die auch in England gespielt haben.

Einzelnachweise 

PDC Development Tour
Dartveranstaltung 2019